Whitehill House steht für:

 Whitehill House (Bexley), London, England
 Whitehill House (Ospringe), Kent, England
 Whitehill House (Rosewell), Midlothian, Schottland